Повіт Оно (Ґіфу)
 Повіт Оно (Міно)
 Повіт Оно (Ойта)
 Повіт Оно (Фукуй)

Див. також 
 Оно